In God We Trust - lema nacional dos Estados Unidos e do estado da Flórida
In God We Trust (álbum) - álbum de Stryper
In God We Trust (álbum de Brand Nubian) - de 1993
O Hábito Não Faz o Monge, filme com Marty Feldman (original: In God We Tru$t)
In God We Trust, Inc. - banda estadunidense de hardcore punk

Ver também
Deus seja louvado

Desambiguação